KCZ – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Kōchi (Giappone)
 kcz – codice ISO 639-3 della lingua konongo